Хешт ():

 Хешт — город в Иране, в провинции Фарс
 Хешт — деревня в Иране, в провинции Хорасан-Резави
 Хешт — крупное нефтегазовое месторождение на юге Ирана
 Хешт — бахш в составе шахрестана Казерун, провинции Фарс